UDPS est un sigle pour:
Union pour la démocratie et le progrès social, parti politique de la république démocratique du Congo
Union départementale des premiers secours